Дединская волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня в Себежском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Дедино.

География 
Территория волости граничила на севере с Томсинской, на западе — с Ленинской и Глембочинской волостями Себежского района Псковской области, на юге — с Белоруссией, на западе — с Латвией.

Население 
Численность населения Дединской волости по переписи населения 2002 года составила 631 житель.

Населённые пункты 
В состав Дединской волости к 2002 году входило 27 деревень:

История 
Дединская волость существовала в XVI-XVII веках и простиралась с юга на север от озера Исца (Исо, Дедино), у истоков реки Иссы, вниз по Иссе, её левобережью до озера Ситно (Заситно, Заситино). На западе её граница с Лужским (Люцинским, Лудзенским) уездом не доходила до реки Синей. На картографических источниках (Себежской генеральной карте и трёхвёрстке) обнаруживаются деревни, упомянутые в писцовой книге Себежского уезда 1668 г. у западного берега озера Заситенья: Усово (Усова, Вусова), Юрково-Сладево (Сладева, Сляжево), Овинищи (Овинскова, Овинки), Дуброва-Барсуки (Барсуки). На Себежской генеральной карте граница Дединской и Лидинской волостей была проведена от озера Чёрное на юго-восток к Иссе, севернее оз. Ситно (Заситно, Заситино, Заситинье) и соединяющей его с Иссой р. Заситинке. По всей видимости, и в XVI в. красногородско-себежская граница в этом заболоченном районе (Лидино-Дедино) проходила этими же рубежами.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Дединский сельсовет был превращён в Дединскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Дединская волость была упразднена, а её территория вместе с пгт Сосновый Бор составили новосозданное муниципальное образование Сосновый Бор со статусом городского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Себежский район со статусом муниципального района.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области